Tanshū bezeichnet:
 Provinz Awaji, eine historische Provinz Japans
 Provinz Tajima, eine historische Provinz Japans
 Provinz Tamba, eine historische Provinz Japans
 Provinz Tango, eine historische Provinz Japans